Setzler ist der Familienname folgender Personen:

 Frank M. Setzler (1902–1975), US-amerikanischer Anthropologe
 Matthias Setzler (* 1975), deutscher Verleger
 Wilfried Setzler (* 1943), deutscher Historiker und Germanist